Села:
 Максимовичі — Київська область, Поліський район
 Максимовичі — Львівська область, Самбірський район